Спива́к (,  — «певец») — украинская и еврейская фамилия. У евреев фамилия специфически означает синагогального кантора.

Известные носители 
 
 Спивак, Гаятри Чакраворти (род. 1942) — американский философ, теоретик литературы.
 Спивак, Григорий Вениаминович (1900—1989) — советский физик и педагог.
 Спивак, Дмитрий Леонидович (род. 1954) — советский и российский филолог, директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии.
 Спивак, Евгения Петровна (1935 — ?) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.
 Спивак, Илларион Савельевич (1893—1938) — советский партийный деятель, Второй секретарь Винницкого обкома КП(б)У.
 Спивак, Ицхак (Ицик Ушерович; 1886—1977) — еврейский детский писатель, переводчик и педагог.
 Спивак, Лейб Моисеевич (более известен как Лев Михайлович Сибиряков; 1869/1870—1938) — артист оперы, вокальный педагог.
 Спивак, Лев Волькович (род. 1937) — советский, российский физик.
 Спивак, Леонид Иванович (1922—1999) — доктор наук, профессор, генерал-майор. Лауреат Государственной премии СССР.
 Спивак, Марина Львовна (род. 1955) — советский и российский скульптор и художник.
 Спивак, Мария Викторовна (1962—2018) — писатель и переводчик.
 Спивак, Марк Сидорович (1902—?) — партийный и хозяйственный деятель Украинской ССР.
 Спивак, Марла (род. 1955) — американский учёный-апиолог, занимающийся вопросами здоровья и поведения медоносных пчёл.
 Спивак, Марьяна Тимофеевна (род. 1985) — актриса, режиссёр, диктор.
 Спивак, Милдред (в замужестве Дресселгауз; 1930—2017) — американский физик и педагог.
 Спивак, Мира (род. 1934) — канадский политик, сенатор.
 
 Спивак, Моника Львовна (род. 1961) — советский и российский литературовед.
 
 Спивак, Николай Яковлевич (род. 1943) — советский и украинский микробиолог.
 Спивак, Нисн (более известен как Нысе Белцер; 1824—1906) — синагогальный кантор и композитор еврейской литургической музыки.
 Спивак, Пётр Ефимович (1911—1992) — советский физик.
 Спивак, Рита Соломоновна (род. 1937) — советский и российский литературовед, педагог.
 Спивак, Семён Яковлевич (род. 1950) — театральный режиссёр и педагог.
 Спивак, Сергей (род. 1995) — молдавско-украинский боец смешанных единоборств.
 Спивак, Тимофей Иванович (1947—2022) — актёр, режиссёр, сценарист.
 
 Спивак, Эмилия Семёновна (род. 1981) — российская актриса.

См. также